Verlies (onderneming), de omstandigheid dat de opbrengsten lager zijn dan de kosten
 Verlies (proces), de omstandigheid dat een deel van de grondstoffen niet ten goede komt aan het te maken product
 Koersverlies, het tegenovergestelde van koerswinst (zie aldaar)